Флаг муниципального района Кля́влинский Самарской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 июня 2001 года как флаг муниципального образования «Клявлинский район» (после муниципальной реформы — муниципальный район Клявлинский) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 887.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Клявлинский район“ представляет собой двустороннее прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой полосой вдоль верхнего края полотнища в 1/3 ширины, воспроизводящее композицию гербового щита муниципального образования „Клявлинский район“, смещённую к древку».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Клявлинский район» разработан на основе герба муниципального образования «Клявлинский район».

Символика флага муниципального образования «Клявлинский район», выраженная зелёным и жёлтым цветом воедино с фигурами имеют многогранный смысл, и выражает главные особенности района.

Во флаге зелёный и жёлтый цвета — цвета сельского хозяйства. Зелёный цвет — является символом плодородия, спокойствия, здоровья и вечного обновления. Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, прочности, величия, интеллекта и прозрения.

Рукопожатие символизирует дружбу, многонациональность района, а также единство сельского хозяйства с промышленностью, которая отражена во флаге колесом. Колесо символизирует технический прогресс и движение вперёд.

Белый цвет (серебро) означает благородство и нравственную чистоту.

Примечания 

Флаги с изображением руки
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги, содержащие зубчатое колесо